Der Fredrikstad FK (FFK, Fredrikstad Fotballklubb) ist ein norwegischer Fußballverein aus Fredrikstad. Der Klub wurde am 7. April 1903 gegründet. Heimstätte ist das Fredrikstad-Stadion mit einer Kapazität von etwa 12.560 Plätzen.

Fredrikstad FK ist mit neun Meistertiteln und elf Pokalsiegen einer der erfolgreichsten norwegischen Fußballklubs.

Geschichte 
Zwischen 1938 und 1961 war FFK neunmal norwegischer Fußballmeister und damit eine der führenden Fußballmannschaften Norwegens. An diese Zeit konnte der Klub später nicht wieder anknüpfen.

1984 musste FFK aus der obersten Spielklasse absteigen und verbrachte fast die nächsten 20 Jahre in den beiden unteren Ligen. 2002 schaffte man den Aufstieg aus der 3. in die 2. Spielklasse, und gleich in der folgenden Saison die Rückkehr in die Tippeliga, die oberste norwegische Liga. Die Saison 2006 wurde nach einem 3:0-Finalsieg gegen Sandefjord Fotball mit dem ersten Pokalgewinn seit über 20 Jahren gekrönt. In der Spielzeit 2008 wurde der Verein norwegischer Vizemeister hinter Stabæk Fotball. Nach dem 14. Platz im folgenden Jahr und dem verlorenen Relegationsspiel gegen den Nachbarn aus Sarpsborg musste Fredrikstad die höchste Spielklasse wieder verlassen. 2010 feierte der Klub den direkten Wiederaufstieg, in der Relegationsrunde setzte man sich gegen Hønefoss BK durch. 2012 stieg man jedoch erneut ab.

Nach fünf Jahren in der 1. Division (2. Niveau) spielte FFK ab 2018 in der PostNord-Ligaen genannten dritten Liga. Nach drei Jahren gelang 2020 die Rückkehr in die zweite Liga.

Erfolge 
 Norwegischer Meister: 9 × (1938, 1939, 1949, 1951, 1952, 1954, 1957, 1960, 1961)
 Norwegischer Pokalsieger: 11 × (1932, 1935, 1936, 1938, 1940, 1950, 1957, 1961, 1966, 1984, 2006)

Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Fanklub "Plankehaugen"
 Fanklub "FFK Supporter"

 
Norwegischer Fußballverein
Gegründet 1903